

Nom de famille 

 Andrew Tosh (de son vrai nom, Andrew McIntosh), chanteur jamaïcain né en 1967 et fils de Peter Tosh ;
 David M. McIntosh (né en 1958), homme politique américain ;
 Genista McIntosh, baronne McIntosh de Hudnall (née en 1946), consultante en arts, dirigeante de théâtre et politicienne travailliste britannique ;
 James McIntosh Patrick (1907-1998), peintre et aquafortiste écossais ;
 John McIntosh (1777 - vers 1846), fermier canadien, découvreur de la pomme McIntosh ;
 Jonathan McIntosh, producteur américain ;
 Lachlan McIntosh (1725-1806), signataire de la Déclaration d'indépendance des États-Unis, homme politique, militaire américain ;
 Maria Jane McIntosh (1803-1878), écrivaine jeunesse américaine aussi connue sous le pseudonyme « Aunt Kitty » ou « Miss Mac Intosch ».
 Peggy McIntosh (1934-), universitaire américaine ;
 (1950-1974), batteur écossais (Average White Band) ;
Summer McIntosh (2006-), nageuse canadienne ;
 Thomas H. McIntosh (1879-1935), footballeur anglais ;
 Will McIntosh (né en 1962), écrivain américain de science-fiction ;
 William McIntosh (1775-1825), personnalité creek ;
Winston Hubert McIntosh, dit Peter Tosh (1944-1987), chanteur et guitariste de reggae jamaïcain ;
 Yanna McIntosh (née en 1970), actrice canadienne.
Sous le nom de Macintosh :

 Charles Macintosh (1766-1843), chimiste écossais, inventeur du vêtement imperméable ;
  (1869-1919), un joueur de rugby à XV néo-zélandais.

Sous le nom de Mackintosh :

 Cameron Mackintosh (né en 1946), producteur de théâtre britannique ;
 Charles Rennie Mackintosh (1868-1928), architecte et designer écossais, membre du mouvement Arts & Crafts et principal porte-parole de l'Art nouveau en Écosse ;
 Clare Mackintosh, femme de lettres britannique, auteure de romans policiers.
 Ewart Alan Mackintosh (1893-1917), poète de guerre et officier des Seaforth Highlanders ;
 James Mackintosh (1765-1832), médecin, philosophe, journaliste, juge et homme politique britannique ;
 Jamie Mackintosh (né en 1985), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 Margaret MacDonald Mackintosh (1864-1933), artiste écossaise, épouse de Charles Rennie Mackintosh ;
 Steven Mackintosh (né en 1967), acteur britannique.

Pseudonyme 

 Macintosh, second nom de scène de l'artiste congolais Bill Clinton Kalonji

Toponyme

Aux États-Unis 
 McIntosh (Alabama) ;
 McIntosh (Dakota du Sud) ;
 McIntosh (Floride) ;
 McIntosh (Minnesota) ;
 .

Toponymes divers 
 Plantation Mac Intosh, dans la commune française Le Morne-Rouge, en Martinique ;
 The Mackintosh House, une reconstruction des principaux intérieurs de la demeure de Charles Rennie Mackintosh et Margaret MacDonald Mackintosh

Divers 
 La variété de pomme McIntosh (donna son nom aux ordinateurs d'Apple) ;
 Macintosh, série d'ordinateurs personnels fabriqués par Apple ;
 Mackintosh (ou Macintosh, abrégé en « mac » ou « mack »), une sorte d'imperméable inventé par Charles Macintosh ;
 McIntosh Laboratory, un fabricant américain de haute-fidélité ;
 Mackintosh, héros (sous les traits d'un chien) de la série animée du même nom diffusée sur FR3 Jeunesse.

Homonymie de patronyme
Patronyme écossais
Homonymie de localités aux États-Unis